Arthur Shawcross (1945-2008), tueur en série américain ;
 Hartley Shawcross (1902-2003), avocat et homme politique britannique ;
 Kevin Shawcross (1948-1987), joueur de squash australien ;
 Ryan Shawcross (1987-), footballeur anglais.